Mezipalubí má více významů: 
 mezipalubí (část lodi), prostor lodi mezi palubami (pod hlavní palubou), využívaný k nocování části posádky, přepravě nákladu či vybavení lodi, u válečných lodí i jako střílny, případně pro přepravu cestujících s nejnižšími nároky na komfort; přeneseně i některé části nižších palub
 mezipalubí (cestovní třída), někdejší cestovní třída v lodní dopravě v době kolem přelomu 19. a 20. století, označovaná též jako třetí či čtvrtá třída
 Mezipalubí, fotografie, kterou pořídil v mezipalubí roku 1907 Alfred Stieglitz.